Таврин:

 Таврин (ум. 222 или 235) — римский император-узурпатор между 222 и 235 годами.
 Таврин, Иван Владимирович (род. 1976) — российский медиаменеджер, являлся создателем, акционером и руководителем ведущих медиакомпаний России.
 Таврин, Пётр Иванович (более известен под фамилией Шило; 1909—1952) — русский коллаборационист, агент немецкого разведоргана «Цеппелин».

См. также 
 Таврины
 Таурин